Fort Amherst (Engeland), een 18e-eeuws fort in Medway, Engeland
 Fort Amherst (St. John's), een buurt en voormalig fort in de Canadese stad St. John's
 Port-la-Joye–Fort Amherst, een 18e-eeuws Frans en later Brits fort op het Canadese Prins Edwardeiland